Бласи може да се односи на:

 Бласи (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Бласи (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна